Пуусепп: () — естонське прізвище.

 Ендель Пуусепп (1909–1996) — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу
 Людвіг Пуусепп (1875–1942) — піонер нейрохірургії в Росії і основоположник неврології та нейрохірургії в Естонії

естонські прізвища